Yakuza kan syfta på:

 Yakuza, organisarad brottslighet i Japan
 Yakuza Eiga, en japansk filmgenre
 Yakuza (djur), ett insektssläkte
 Yakuza (spel), ett datorspel